В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic del maggio 1979, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1978 року,  Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6-1, 6-1.

Основна сітка

Посилання 

1979
Тур WTA 1979